Ragusa steht für:

 Ragusa, Stadt auf Sizilien 
 Freies Gemeindekonsortium Ragusa, Sizilien
 Ragusa, früherer Name der Stadt Dubrovnik
 Republik Ragusa, historischer Stadtstaat
 Ragusa (Schokolade), Markenname von Chocolats Camille Bloch

Ragusa ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Ragusa (1952–2018), italienischer Schauspieler
 Bonifaz von Ragusa OFM (1504–1582), Bischof sowie Diplomat der römischen Kurie
 Cinzia Ragusa (* 1977), italienische Wasserballspielerin
 Giambattista Ragusa († 1727), italienischer Bildhauer
 Johannes von Ragusa OP (1395–1443), kroatischer Theologe und Bischof
 Vincenzo Ragusa (1841–1927), italienischer Bildhauer